Сри-Риверс () — может означать:

  — некорпоративное сообщество в округе Туларе, штат Калифорния, США.
  — деревня и бывшее переписное место в городе Палмер в округе Хэмпден, штат Массачусетс, США.
  — город в округе Сент-Джозеф на юго-западе штата Мичиган, США.